Белый карлик:

 Белый карлик — компактная звезда, в ядре которой уже не происходит выделение энергии за счет термоядерного синтеза.
 Белый карлик — журнал о настольных играх, выпускаемый компанией Games Workshop.
 Белый карлик — кинофильм.